Arnold (Califórnia)
Arnold (Maryland)
Arnold (Minnesota)
Arnold (Missouri)
Arnold (Nebraska)
Arnold (Pensilvânia)

Outros 
Arnold (fabricante de ferromodelismo)
Arnold - sitcom americana

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos